Gottschalck ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Gottschalck (1794–1855), deutscher Jurist und Politiker
 Carl Gottschalck (1801–1868), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Detlef Gottschalck (* 1963), deutscher Politiker (CDU), Staatsrat in Hamburg
 Friedrich Gottschalck (1772–1854), deutscher Sagensammler, Bibliothekar und Herausgeber
 Max Gottschalck (1835–1899), deutscher Generalmajor
 Ulrike Gottschalck (* 1955), deutsche Politikerin (SPD), Bundestagsabgeordnete

Siehe auch:
 Gottschalk
 Gottschalg
 Godescalcus